Хронология языков программирования — упорядоченный в хронологическом порядке список языков программирования.

Докомпьютерная эра

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания

Ссылки 
 Online encyclopedia for the history of programming languages.
 Diagram & history of programming languages.
 Eric Levenez’s timeline diagram of computer languages history.
 aiSee’s timeline diagram of computer languages history.

Языки программирования
Списки языков программирования
Хронология технологий